Кубок Нидерландов по футболу сезона 1993—1994 — 76-ый розыгрыш кубка проводился среди клубов Высшего и Первого дивизиона, а также любительских команд. Розыгрыш кубка стартовал 27 августа 1993 года, а завершился 12 мая 1994 года на роттердамском стадионе «Де Кёйп». Обладателем кубка в девятый раз стал роттердамский «Фейеноорд», обыграв в финале клуб НЕК со счётом 2:1.

Участники 
К соревнованию допущены:
 26 любительских команд,
 1 команда молодёжного состава,
 18 команд Высшего дивизиона,
 18 команд Первого дивизиона.

Результаты

Первый раунд 
В этом раунде приняли участие 20 любительских клубов из низших дивизионов Нидерландов. Матчи прошли с 27 по 28 августа 1993 года.

Второй раунд

Третий раунд

Четвёртый раунд

Финальный раунд

Четвертьфиналы

Полуфиналы

Финал

Лучшие бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте «RSSSF.com»
 Статистика на сайте «Ronald Zwiers» 

<center>

1993
Футбол в Европе в 1993 году
Футбол в Европе в 1994 году
Спорт в Нидерландах в 1993 году
Спорт в Нидерландах в 1994 году